Стефан Немањић (умро средином 13. века) је био син српског краља Уроша I (1243-1276) и краљице Јелене. Умро је као беба.

Биографија 
Стефан је припадао српској владарској породици Немањића. Отац му је био српски краљ Урош (1243—1276), а мајка краљица Јелена. Имао је браћу Драгутина и Милутина и сестру Брнчу, али није познато да ли су они били рођени пре Стефанове смрти. О његовом постојању сведочи камена надгробна плоча која је уграђена у под поред гробнице Стефана Немање у Студеници. Слова која су уклесана на гробу оштећена су током више векова, али се ипак може прочитати натпис:

" + Стефан, син краља Уроша, унук Светога Симона монаха и праунук Светога Симеона."

Ова надгробна плоча уједно је и једино сведочанство да је постојао и трећи син краља Уроша. Из самог натписа не може се закључити ништа о прерано преминулом српском принцу. Испод надгробне плоче пронађене су кости двогодишњег детета. Дејан Јечменица је сматрао да је Стефан био старији од Урошевих синова Драгутина и Милутина: "Имајући у виду име које је на рођењу понео, није искључено да је био краљев првенац. Бирано место где је сахрањен, означено гробним белегом са натписом, који заправо представља родослов преминулог, требало је дуго да чува од заборава успомену на њега, када му већ живот није пружио прилику да на другачији начин остане упамћен." Уколико се претпоставка Дејана Јечменице прихвати као тачна, Стефан би морао бити рођен крајем прве половине 13. века, будући да је Драгутин рођен око 1250. године.

Породично стабло

Породица принца Стефана

Референце

Литература 
 Јечменица, Дејан. Немањићи другог реда, Београд: Филозофски факултет, 2018.
 Поповић, Даница. Српски владарски гроб у средњем веку. Београд: Институт за историју уметности Филозофског факултета, 1992.
 Ћирковић, Сима. „Краљ Стефан Драгутин“. Рачански зборник 3, Фондација Рачанска баштина, 1998, 11-20.

Немањићи